Western – gatunek literacki i filmowy
 Western – gatunek literacki
 Western – tytuł komiksu autorstwa Grzegorza Rosińskiego i Jeana Van Hamme'a z 2001 roku
 Western riding – jazda konna w stylu western.

Miejscowości w USA:
 Western – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Saline
 Western – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oneida

Gminy w USA:
 Western (ang. Western Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Henry
 Western (ang. Western Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Logan
 Western (ang. Western Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Otter Tail
 Western (ang. Western Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Knox
 Western (ang. Western Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oneida
 Western (ang. Western Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Wells